Аріха — місто в провінції Ідліб, Сирія.
 Аріха — район в провінції Ідліб, Сирія.
 Аріха — муніципалітет в провінції Бургос, Іспанія.